Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 860 dans le monde.

 RS-860 au Brésil
 Route 860 au Nouveau-Brunswick, Canada